Алтынтоп — фамилия турецких футболистов, братьев-близнецов:
 Алтынтоп, Халил (род. 1982).
 Алтынтоп, Хамит (род. 1982).